Silk Stockings steht für:

 Silk Stockings (Musical), Musical von Cole Porter (1955)
 Silk Stockings, Originaltitel von Seidenstrümpfe, US-amerikanisches Filmmusical von Rouben Mamoulian (1957)